Guji kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Guji Zone, zon, Oromia,

Kina 

 Guji (socken i Kina), Anhui, 

Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar